Тамсалу () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Тамсалу — місто без статусу самоврядування у волості Тапа повіту Гар'юмаа.
 Тамсалу — колишнє село у волості Ляене-Сааре повіту Гар'юмаа, під час адміністративної реформи 2017 року приєднано до села Рандвере.
 Тамсалу — до адміністративної реформи 2017 року волость у повіті Ляене-Вірумаа.